Melodifestivalen 1960 teve lugar a 2 de fevereiro de 1960 no Cirkus em Estocolmo. A apresentadora foi Jeanette von Heidenstam, acompanhada por Thore Erling e Göte Wilhelmsson como directores de orquestra, vencendo a música "Alla andra får varann", interpretado por Östen Warnerbring e Inger Berggren.

Como aconteceu no ano passado, a canção vencedora foi cantada por outro artista no Festival Eurovisão da Canção, realizada em Londres. Desta vez, a sorte seria de Siw Malmkvist, que não poude fazê-lo na edição de 1959.

Participantes 

1960 na Suécia
Melodifestivalen
Festival Eurovisão da Canção 1960